Gustas

Patronyme 
 Aldona Gustas (1932-2022), illustratrice et auteur allemande
 Evaldas Gustas (né en 1959), homme politique lituanien
 Giedrius Gustas (né en 1980), joueur lituanien de basket-ball

Prénom 
 Gustas Grinbergas (2003-), pilote de course automobile lituanien